Элёд Мачкаши (; ; 19 апреля 1919, Арад — 21 января 1990, Ванкувер) — канадский  и шахматный журналист венгерского происхождения, национальный мастер. Участник шахматных олимпиад в составе сборной Канады. Многократный чемпион провинции Британская Колумбия, бронзовый призер чемпионата Канады 1963 г. Главный спортивный успех — победа в открытом чемпионате Канады (Виннипег, 1958), где в числе прочих он опередил американского гроссмейстера Л. Эванса. По оценкам Канадской шахматной федерации, в начале 1960-х годов играл на уровне рейтинга Эло 2400, что соответствует международному мастеру. Однако официального международного звания Мачкаши не имел.

Соавтор сборника партий чемпионата Венгрии 1952 г.

Соиздатель журнала «Canadian Chess Chat» с середины 1950-х гг.

Биография 
Родился в городе Арад. В 1919 году это была территория Венгерского королевства, потом по Трианонскому договору она отошла Румынии. В возрасте 16 лет стал чемпионом города.

В период с 1937 по 1942 гг. изучал математику в Будапештском университете. Во время учебы с успехом выступал за университетскую шахматную команду.

После подавления Венгерского восстания в 1956 году, как еще несколько венгерских шахматистов (П. Бенко, Г. Фюштер, Л. Витт и др.), эмигрировал в Северную Америку. Более тридцати лет прожил в Ванкувере. Был профессором математики в Университете Британской Колумбии.

Скоропостижно скончался в начале 1990 года.

Тренерская работа 
Организовал в Ванкувере группу сильнейших молодых шахматистов Британской Колумбии. В эту группу входили будущие гроссмейстеры Д. Саттлз и П. Байасас, будущий гроссмейстер ИКЧФ Дж. Берри, а также мастера Б. Харпер и Р. Зук.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки